Knockgraben ist ein Gewässername:

 Knockgraben (Baunach), rechter Auengraben zur Baunach vor Reckendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Knockgraben (Kessach), rechter Zufluss der Kessach in Merchingen, Stadt Ravenstein, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg